Estroma (histologia), xarxa de teixit connectiu que dona suport a les cèl·lules d'un teixit o òrgan
 Estroma (anatomia cel·lular), fluid al cloroplast 
 Estroma (micologia), teixit que produeix cossos fructífers